Тотай может означать:

Персоналии 
 Тотай, Абылайхан Берикович (род. 1992) — казахстанский футболист.
 Тотай, дочь Акая

Населённые пункты 
 Тотай — прежнее (до 1948 года) названия села Ермаково Джанкойского района Крыма.
 Тотайкой — прежнее (до 1948 года) название села Ферсманово Симферопольского района Крыма.